Брион може да се односи на:

 Брион (Вијена), насељено место у Француској, у департману Вијена
 Брион (Ен), насељено место у Француској, у департману Ен
 Брион (Ендр), насељено место у Француској, у департману Ендр
 Брион (Ер), насељено место у Француској, у департману Ер
 Брион (Изер), насељено место у Француској, у департману Изер
 Брион (Јон), насељено место у Француској, у департману Јон
 Брион (Крез), насељено место у Француској, у департману Крез
 Брион (Лозер), насељено место у Француској, у департману Лозер
 Брион (Мен и Лоара), насељено место у Француској, у департману Мен и Лоара
 Брион (Саона и Лоара), насељено место у Француској, у департману Саона и Лоара

Види још 
 Списак чланака који почињу са „Брион"